Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 818 dans le monde.

 RS-818 au Brésil
 Route nationale 818 en France